Гасконский дом () — знатный дом франкского или баскского происхождения, представители которого правили сначала в герцогстве Васкония, позже в герцогстве Гасконь. От гасконского дома историки выводят происхождение многих династий, правивших в разных гасконских сеньориях, виконтствах и графствах, а также до недавнего времени выводили происхождение и Памплонского (Наваррского) королевского дома Иньигес.

Происхождение 
Согласно «Хартии Алаона», происхождение Гасконского дома выводилось от меровингского короля Аквитании Хариберта II. В документе упоминается о том, что король Хариберт женился на Гизеле, наследнице герцога Васконии Арно (Аманда), и от этого брака родились три сына: Хильперик, Боггис и Бертран. После смерти Хариберта, а затем и Хильперика, король Дагоберт I передал герцогство Аквитания Боггису и Бертрану, после смерти которых Аквитанию унаследовал сын Боггиса, герцога Аквитании Эд Великий. Однако большинство историков считают «Хартию Алаона» подделкой, составленной в XVII веке, и сомневаются в существовании младших сыновей у Хариберта. По другой версии, отцом Эда был герцог Аквитании Луп I, которому Эд, вероятно, наследовал.

Также не существует документального подтверждение происхождения герцога Васконии Лупа II, от которого более-менее достоверно прослеживается генеалогия Гасконского дома, от Эда Аквитанского.

История дома

Независимые герцоги Васконии и Аквитании 
По наиболее распространённой сейчас версии, основателем дома был Луп I, герцог Аквитании и Васконии с около 670 года. Точное происхождение Лупа не известно. Однако, согласно ономастическим данным, не исключено, что Луп происходил из семьи, жившей в районе современной Шампани, а позже переселившейся в район Тулузы. Из этой семьи в V—VII веках вышли несколько епископов и сеньоров, носивших имя Луп.

В 673—676 годах Луп воспользовался междоусобицами во франкском королевстве для того, чтобы увеличить свои владения. Он завладел австразийскими городами Родез и Альби. В 675/676 году Луп попытался захватить нейстрийский город Лимож, однако был тяжело ранен. Неизвестно, остался ли Луп после этого жив, но после 676 года сведения о нём исчезают. Только в 700 году упоминается новый герцог Аквитании, Эд Великий, который мог быть сыном или внуком Лупа. Итогом правления Лупа было создание обширного Аквитанского герцогства, простиравшегося от Вьенны до Гаронны. Также Аквитании была окончательно подчинена Васкония. Это подчинение сохранялось до второй половины VIII века.

Преемник Лупа, Эд Великий (ум.735), добился признания независимости, приняв титул «принцепс Аквитании» () и, по мнению некоторых исследователей, носил королевский титул. В 721 году он разбил вестготов, осадивших Тулузу. Он боролся против майордома франкского королевства Карла Мартела. Но вскоре Эду пришлось бороться против арабов, вторгшихся из Испании, для чего он был вынужден обратиться за помощью к Карлу Мартелу, разбившего арабскую армию в битве при Пуатье.

Эд оставил трёх сыновей и дочь, Лампагию, выданную замуж за берберского эмира Утмана ибн Наиссы по прозвищу Мунуза. После гибели Мунузы Лампагия попала в гарем дамасского халифа Хишама ибн Абд аль-Малика и сведений о ней больше нет. Из сыновей младший, Ремистан, принёс присягу верности франкскому королю Пипину Короткому, получив от него в 766 году город Аржантон и часть графства Бурж (позднейшее герцогство Беррийское) до реки Шер. Продолжатель хроники Фредегара добавляет, что Ремистан получил от короля богатые подарки, но ошибочно указывает его степень родства с Вайфаром: дядя по матери («») вместо дядя по отцу («»). Однако вскоре он перешёл на сторону своего племянника Вайфара, восставшего против франков. В ответ Пипин выслал армию, которая в 768 году схватила Ремистана вместе с женой, после чего по приказу короля Ремистан был повешен в Бурже. О детях Ремистана ничего не говорится, однако позднейшие генеалогии приписывают сына Мансиона I (ум.765), внука Адальрика правнука, Мансиона II. Также сыном Мансиона I иногда показывается Корсон (Хорсо), граф Тулузы в 778—790 годах, регент Аквитании при малолетнем Людовике Благочестивом с 781 года. В 788 году Корсон попал в плен к баскам и был вынужден дать клятву преданности герцогу Васконии, после чего в 790 году король Карл Великий сместил его.

Двое старших сыновей Эда Великого, Гунальд (Юнальд) I и Гаттон (Атто) после смерти отца унаследовали его владения. Гаттону при этом досталось Пуатье. Майордом Карл Мартел, воспользовавшись смертью Эда, вторгся в Аквитанию и вынудил Гунальда и Гаттона принести ему присягу верности. После смерти Карла в 741 году Гунальд восстал против его наследников, Пипина Короткого и Карломана, которые разбили Гунальда в 742 и 745 годах. В 744 году братья Гунальд и Гаттон поссорились, в результате чего Гаттон был ослеплён, а его владения присоединены к владениям Гунальда. В 745 году после нового похода Пипина и Карломана Гунальд удалился в монастырь, оставив свой «принципат» сыну Вайфару. При Вайфаре Аквитания опять вернула себе независимость. Пипин Короткий, став королём, в 760—768 годах предпринял несколько походов в Аквитанию, разоряя и разрушая её. Вайфар, в свою очередь, не раз вторгался в королевство Пипина. В 768 году Вайфар был убит в Перигё, после чего Аквитания окончательно утратила независимость и была присоединена к франкскому королевству. У Вайфара было 2 сына, Гунальд (Юнальд) II и, возможно, Луп. Гунальд II пытался отвоевать Аквитанию, но безуспешно — восстание было подавлено Карлом Великим в 769 году, а сам Гунальд бежал к герцогу Васконии Лупу II, который выдал его с женой Карлу, стремясь сохранить свои владения.

Герцоги и графы в Васконии при Каролингах 
Васкония сохранила полунезависимое существование, её герцогом был признан Луп II, возможно сын герцога Гаттона. Кроме того, Гаттону приписывается ещё 2 сына: Артгарий, к которому выводил своё происхождение арагонский род виконтов де Сола, и Иктерий.

Генеалогия

Примечания

Литература

Исследования

Первоисточники

Ссылки 
 
 

Династии Франции

Династии средневековой Европы
История Франции
История Испании